{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | Суперлига  Грузии
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | 2010—2011  <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Страна|-
| style="font-size: 12px;" |  Грузия
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 11 (Регулярный чемпионат)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Действующий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |Энергия Рустави|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Победитель|-
| style="font-size: 12px;" | Армия Тбилиси|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный источник|-
| style="font-size: 12px;" | Суперлига
|}Суперлига 2010—2011 — 21 розыгрыш сильнейшего турнира Грузии.

 Участники 
 Динамо (Тбилиси)
 Энергия (Рустави)
 ТГУ (Тбилиси)
 Баско (Батуми)
 Армия (Тбилиси)
 МВД (Тбилиси)
 ГГАУ (Тбилиси)
 Сухуми (Тбилиси)
 ГТУ (Тбилиси)
 Академия (Тбилиси)
 Кутаиси''' (Кутаиси)

Регулярный чемпионат

Таблица

Плей-офф 

Соревнования по баскетболу в Грузии
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Спорт в Грузии в 2010 году
Спорт в Грузии в 2011 году